Jüdischer Friedhof Sonsbeck steht für:

 Alter Jüdischer Friedhof (Sonsbeck)
 Neuer Jüdischer Friedhof (Sonsbeck)